Paco bezeichnet:

 eine spanische Kurzform des männlichen Vornamens Francisco; Namensträger siehe weiter unten
 Paco (Droge), Pasta Básica de Cocaína, Billig-Droge aus Abfällen der Kokainproduktion
 Paco (Vulkan), Vulkan auf den Philippinen
 Paco (Philippinen), ein Distrikt der Stadt Manila
 Paco, Esperantowort für Frieden
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Pietsch Auto & Marine Company

Filme:
 Paco (1976), kolumbianischer Film von Robert Vincent O'Neill
 Paco – Kampfmaschine des Todes, italienischer Actionfilm von Sergio Martino von 1986

Personen:
 Paco Alcácer (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Paco Cepero (* 1942), spanischer Gitarrist
 Paco Chaparro (* 1942), spanischer Fußballtrainer
 Paco Godia (1921–1990), spanischer Automobilrennfahrer
 Paco Ibáñez (* 1934), spanischer Liedermacher
 Paco Jémez (Francisco Jémez Martín; Paco; * 1970), spanischer Fußballspieler
 Paco Llorente (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Paco de Lucía (1947–2014), spanischer Gitarrist
 Paco Morán (1930–2012), spanischer Schauspieler
 Paco Peña (* 1942), spanischer Gitarrist
 Paco Rabanne (1934–2023), spanisch-französischer Modeschöpfer

 Alain Paco (* 1952), französischer Rugby-Union-Spieler
 François Paco (1903–1985), französischer Autorennfahrer
 Lucrécia Paco (* 1969), mosambikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Paço
 Pacco